Kikuta peut désigner :

Personnalités 
 Hiroki Kikuta (1962) : compositeur japonais de musique de jeu vidéo ;
 Mariko Kikuta (1970) : auteure et illustratrice japonaise de livres pour la jeunesse.

Homonymie de patronyme